Пётр Ка́рпов:
 Карпов, Пётр Александрович (1822—1869) — контр-адмирал.
 Карпов, Пётр Анатольевич (род. 1945) — российский политик и предприниматель, народный депутат РСФСР.
 Карпов, Пётр Иванович (1947—2020) — солист театра оперетты, Народный артист Российской Федерации.
 Карпов, Пётр Петрович (1866—1918) — русский военачальник, генерал-майор.
 Карпов, Пётр Федорович (1912—1979) — старший зоотехник конного завода № 158 им. С. М. Буденного, Герой Социалистического Труда.